Příjmení Mullin nosí více významných osobností:

 Herbert Mullin (* 1947) – americký sériový vrah
 Chris Mullin (* 1963) – americký profesionální basketbalista
 Markwayne Mullin (* 1977) – americký politik

Externí odkazy